Ein Supplikant ist
 ein Bittsteller, siehe Supplik
 eine Funktion in drahtlosen Netzwerken, siehe Supplikant (Computer), IEEE 802.1X, Extensible Authentication Protocol, EAPOL.